Club Roeselare kan verwijzen naar volgende voetbalclubs:
 KFC Roeselare (stamnummer 286): fusioneerde in 1999 met KSK Roeselare tot KSV Roeselare
 Club Roeselare (stamnummer 9360): werd in 2000 opgericht na het verdwijnen van KFC Roeselare